Otón (24 de junio de 1292-30 de agosto de 1344), Duque de Brunswick-Luneburgo, llamado el Apacible, fue un noble alemán perteneciente a la casa de Welf. Gobernó la parte del ducado que pertenecía a Brunswick.

Otón era el hijo mayor del Duque Alberto II de Brunswick-Luneburgo. Otón y sus hermanos sucedieron a la muerte de su padre en 1318; sirvió como tutor de sus hermanos durante la minoría de edad de estos. En 1323, adquirió el Altmark de Brandeburgo como una herencia de su esposa; sin embargo la vendió en 1343, cuando fracasó en establecer el control ahí. 

Otón murió en 1344 en Göttingen y fue sucedido por sus hermanos.

Familia 
Primeramente, Otón contrajo matrimonio con Jutta (m. 1317), hija del Landgrave Enrique I de Hesse. En segundo lugar, contrajo matrimonio con Inés (1297-1334), hija del Margrave Hermán de Brandeburgo-Salzwedel, en 1319. Del primer matrimonio, tuvo una hija: Inés (m. 1371).

Ancestros

Véase también 

 Anexo:Gobernantes del principado de Brunswick-Wolfenbüttel

Referencias

Bibliografía 
 Braunschweigisches Biographisches Lexikon, Appelhans 2006, 

Duques de Brunswick-Luneburgo del siglo XIV (casa de Welf)
Príncipes de Wolfenbüttel del siglo XIV